Intouch bezeichnet
 InTouch, eine Frauenzeitschrift
 INTOUCH, ein thailändisches Unternehmen